Акбулатюрт () — село в Хасавюртовском районе Дагестана России.

Образует муниципальное образование село Акбулатюрт со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено на левом берегу реки Терек, к северо-западу от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на севере — станица Гребенская, на северо-западе — село Харьковское, на северо-востоке — село Октябрьское, на юго-востоке — сёла Кемсиюрт и Теречное, на юго-западе — село Первомайское.

История 

Поселено в 1834 г на правом берегу реки Терек против станицы Шелковской.

24 мая 1846 произошло сражение под Акбулат-Юртом (Сусловского дело). В этот день качкалыковский наиб Бата Шамурзаев выдвинулся к мирному аулу Акбулат-Юрт, чтобы принудить его жителей переселиться в горы, под власть Шамиля. Командир Гребенского полка майор А. А. Суслов с частью сил переправился в Амир-Аджи-Юрт на правый берег Терека, чтобы помешать этому, и в 8 верстах от переправы столкнулся с неприятелем. Численность чеченской партии, окружившей Суслова, впоследствии оценивалась в 1,5 тысячи человек, в казачьем каре оказался 91 человек (82 казака, 7 офицеров, сам майор Суслов и помещик станицы Шелкозаводской отставной капитан ). Несколько часов продолжалась перестрелка, пока чеченцы не отступили ввиду прибытия от укрепления Куринского на помощь гребенцам отряда подполковника барона Е. И. Майделя с артиллерией.

В донесении генерал-лейтенанта Фрейтага (29-го мая 1846 года № 238) говорится: "В 1832 году недалеко от того места, где теперь дрались герои гребенцы, полковник Волжинский с тремя сотнями казаков был совершенно истреблен. Чеченцы до сих пор хвалятся этим и указывают на место боя.

В начале XX века в результате прорыва реки Терек село было перенесено на 1 км к юго-востоку, на место современного села Теречное. За старым селом закрепляется название хутор Акбулат-отар.

По одной версии, село основано как отселок от кумыкского села Аксай. До 1880-х гг. в селении численное преобладание имели кумыки.

По другой — село основано чеченцем-по имени Акбулат.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Акбулатюртовская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Акбулат-Юрт в искусстве 
 Сражение с Чеченцами под Акбулат-Юртом в своём путевом очерке «Кавказ» 1859 года подробно описал Александр Дюма.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана